Labrador har flere betydninger:

Geografiske regioner 
 Labrador (region), region i den canadiske provins Newfoundland og Labrador
 Labrador (valgkreds)
 Labrador-halvøen
 Labradorhavet

Byer 
 Labrador, Queensland, Australien
 Labrador, Pangasinan, Filippinerne

Havstrøm 
 Labrador (havstrøm), kold strøm i Atlanterhavet

Folk 
 João Fernandes Lavrador (død ca. 1505), en landholder og opdagelsesrejsende
 Pedro Gomez Labrador, Marquis af Labrador (1755-1852), diplomat, som repræsenterede Spanien på kongressen i Wien

Dyr 
 Labrador retriever, race af hunde

Plante 
 Labrador te, en fælles betegnelse for 2 arter af planter

Musik-relaterede 
 Labrador Records, alternative pladeselskab fra Stockholm, Sverige
 Labrador (popband), danske popband

Andet 
 En sten, der indeholder mineral labradorit (i plagioklasgruppen), som ofte bruges som dekoration,
 Labrador (film fra 2011) - dansk film fra 2011